Giant Cycling Team (中国万胜队) ist ein chinesisches Straßenradsportteam mit Sitz in Shanghai.

Die Mannschaft wurde 2009 gegründet und nimmt als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager ist Shen Wei, der von dem Sportlichen Leiter Zhang Yongzhe unterstützt wird.

Saison 2019

Erfolge in den Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 
Bei den Rennen der jeweiligen Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 2019 konnte das Team nachstehende Titel erringen.

Saison 2015

Abgänge – Zugänge

Saison 2014

Erfolge in der UCI Asia Tour 
Bei den Rennen der UCI Asia Tour im Jahr 2014 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.

Zugänge – Abgänge

Mannschaft

Saison 2009

Erfolge in der UCI Asia Tour 
Bei den Rennen der UCI Asia Tour im Jahr 2009 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Asia Tour

Siehe auch 
 Giant Cycling Team/Saison 2018
 Giant Cycling Team/Saison 2017
 MAX Success Sports/Saison 2013
 MAX Success Sports/Saison 2012
 MAX Success Sports/Saison 2011
 Champion System-MAX Success Sports/Saison 2010

Weblinks 
 Offizielle Website
  UCI-Teamdatenbank
 

UCI Continental Team
Radsportteam in China
Sport (Shanghai)